Постановлением Верховной рады Украины от 17 июля 2020 года было принято новое административно-территориальное деление  Донецкой области на 8 районов:

Три района из восьми (в таблице выделены серым цветом) в большей части полностью не управляются украинскими властями и контролируются самопровозглашённой ДНР.

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские территориальные общины ().

Деление области до 2020 года и контроль территории  
В административно-территориальной структуре Донецкой области до 2020 года выделялись:
28 городов  областного подчинения и 
18 районов. 

Всего административно-территориальных единиц (по состоянию на 1 января 2014 года):
 районов — 18,
 городов () — 52,
 в том числе городов областного подчинения — 28,
 пгт () — 131,
 посёлков, сёл () — 1 118,
 районов в городах — 21 в 4 городах.

На карте справа показаны:

Районы до 2020 года 

Примечание: Краснолиманский район административно подчинен городскому совету города Красный Лиман

Статусы городов до 2020 года

Города областного значения 
В Донецкой области до 2020 года выделялось 28 городов областного подчинения:

Города районного подчинения 
В Донецкой области до 2020 года выделялось 24 города районного подчинения:
 Амвросиевка
 Железное
 Белицкое
 Белозёрское
 Волноваха
 Горняк
 Зугрэс
 Иловайск
 Комсомольское
 Красногоровка
 Курахово
 Марьинка
 Моспино
 Николаевка
 Новоазовск
 Родинское
 Светлодарск
 Святогорск
 Северск
 Соледар
 Углегорск
 Украинск
 Часов Яр
 Юнокоммунаровск

Сводный список городов 
Краткие данные по городам области.

 Отличия от административного деления по состоянию на 1988 год:

См. также 
 Районы городов Донецкой области
 Административное деление Донецкой области на 1 января 1933 года
 Административное деление Донецкой области на 1 января 1934 года
 Административное деление Донецкой области на 1 января 1935 года
 Административное деление Донецкой области на 1 января 1936 года
 Административное деление Донецкой области на 1 января 1937 года
 Административное деление Сталинской области на 1 октября 1938 года
 Административное деление Донецкой области на 1 января 1941 года

Примечания 

Административно-территориальное деление Донецкой области